Poniższy wykaz jest listą osób płci męskiej, noszących rosyjskie imię i nazwisko Aleksandr Popow (ros. Александр Попов). Żeńskim odpowiednikiem jest Aleksandra Popowa (ros. Александра Попова).

 Architektura
 Aleksandr Popow (1828–1904) – rosyjski architekt
 Aleksandr Popow (1951–) – rosyjski architekt

 Film
 Aleksandr Popow (1897–1949) – rosyjski reżyser filmowy, autor szeregu etiud filmowych
 Aleksandr Popow (1944–2011) – rosyjski reżyser teatralny, Zasłużony Działacz Sztuki RSFSR, Narodowy Artysta Federacji Rosyjskiej

 Fizyka
 Aleksandr Popow (1859–1906) – rosyjski fizyk, pionier radia
 Aleksandr Popow (1943–) – rosyjski fizyk, optyk

 Kultura
 Aleksandr Popow (1940–) – rosyjski cyrkowiec, Zasłużony Artysta RFSRR, Zasłużony Artysta Federacji Rosyjskiej
 Aleksandr Popow (1948–) – rosyjski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor, laureat Nagrody Państwowej RSFSR imienia braci Wasiljewów
 Aleksandr Popow (1963–) – rosyjski dziennikarz

 Malarstwo
 Aleksandr Popow (1852–1919) – rosyjski malarz
 Aleksandr Popow (1951–) – rosyjski malarz

 Muzyka
 Aleksandr Popow (1957–) – rosyjski kompozytor

 Nauki humanistyczne
 Aleksandr Popow (1820 lub 1821–1877) – rosyjski historyk, słowianofil
 Aleksandr Popow (1827–1887) – rosyjski archeolog
 Aleksandr Popow (1835–1914) – rosyjski prawnik, senator
 Aleksandr Popow (1855–1880) – rosyjski filolog

 Nauki ścisłe
 Aleksandr Popow (1815–1879) – rosyjski matematyk
 Aleksandr Popow (1816–1885) – rosyjski chirurg
 Aleksandr Popow (1840–1881) – rosyjski chemik

 Okrętownictwo
 Aleksandr Popow (1788–1859) – rosyjski budowniczy okrętów

 Orientalistyka
 Aleksandr Popow (1808–1880) – rosyjski orientalista, badacz Mongolii
 Aleksandr Popow (1889–?) – rosyjski orientalista, badacz Japonii

 Sport
 Aleksandr Popow (1959–) – rosyjski sztangista
 Aleksandr Popow (1963–) – rosyjski i białoruski biathlonista
 Aleksandr Popow (1971–) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Popow (1971–) – rosyjski pływak
 Aleksandr Popow (1981–) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Popow (1984–) – rosyjski łyżwiarz

 Wojsko
 Aleksandr Popow (1821–1898) – rosyjski admirał
 Aleksandr Popow (1871–1937) – rosyjski generał major, pułkownik Lejb-Gwardyjskiego Pułku Grenadierów Konnych
 Aleksandr Popow (1880–1963) – rosyjski pułkownik, ostatni dowódca Lejb-Gwardyjskiego Siemionowskiego Pułku
 Aleksandr Popow (1916–1985) – rosyjski lotnik, Bohater Związku Radzieckiego
 Aleksandr Popow (1917–2004) – rosyjski pułkownik, dowódca 209 Pułku Strzelców Gwardii, Bohater Związku Radzieckiego
 Aleksandr Popow (1920–1941) – rosyjski lotnik, Bohater Związku Radzieckiego

 Ziemiaństwo
 Aleksandr Popow (1850–?) – rosyjski ziemianin, rewolucjonista

Zobacz też 
 Aleksandr Popow – radziecki film biograficzny o działalności Aleksandra Stiepanowicza Popowa
 Alex Popov (1942–) – australijski architekt
 Ołeksandr Popow (1960–) – ukraiński polityk, członek Partii Regionów, minister w rządzie Mykoły Azarowa